

Alimentation 
 Ají, est une sauce piquante originaire du Pérou.
 Le piment aji.

Japon 
 Un aji est un dirigeant d'un petit royaume dans l'histoire des îles Ryūkyū.

Médecine 
 Arthrite Juvénile Idiopathique

Média 
 Al Jazeera International
 Aji Assamese Daily, un journal Indien en langue assamaise

Autre 
 Association juridique internationale